Potratz ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Behrens-Potratz (* 1976), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin 
 Christina Potratz, Ehename von Christina Benecke (* 1974), deutsche Volleyballspielerin
 Johann Potratz (* 1999), deutscher Basketballspieler 
 Johannes A. H. Potratz (Johannes Albert Heinrich Potratz; * 1906; † nach 1992), deutscher Vorderasiatischer Archäologe und Prähistoriker
 Karl Potratz (* 1998), deutscher Basketballspieler 
 Manfred Potratz, deutscher Musiker und Kabarettist 
 Marianne Krüger-Potratz (* 1943), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin 
 Oliver Potratz (* 1973), deutscher Jazzmusiker
 Rainer Potratz (* 1953), deutscher Autor 

Potratz steht für:

 Siegfried Potratz, deutscher Fahrzeughersteller
 Reederei Potratz, deutsche Reederei

Siehe auch:

 Kurt Podratz (* 1919), deutscher Fußballspieler